Искровский сельский округ

Владимирская область 

 Искровский сельский округ Александровского района

Московская область 

 Искровский сельский округ Солнечногорского района (1994—2006)

Омская область 

 Искровский сельский округ Называевского района

Рязанская область 

 Искровский сельский округ Рязанского района